

Персоналії 
 Віктор Дейвіс Генсон — американський військовий історик, оглядач, політичний есеїст та колишній професор антикознавства.
 Джим Генсон — американський лялькар, актор, режисер, сценарист, продюсер.
 Дженін Генсон — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Тараджі Генсон — американська акторка та співачка.
 Семюел Генсон — американський борець вільного стилю, срібний призер Олімпійських ігор.

Топоніми 
 Генсон (округ, Південна Дакота) — округ (графство) у штаті Південна Дакота, США.